Рами́ро Пини́лья (; ,  — , ) — испанский писатель.

Биография 
Родился в Стране Басков. Дебютировал в 1944 году, писал на испанском языке. После получения премии Надаля за черный роман «Слепые муравьи» (1960) предпочел держаться в стороне от литературной авансцены. Основал в Бильбао маленькое издательство Libropueblo, выпускавшее некоммерческую словесность. Вокруг него сложился писательский кружок El taller (Мастерская), из которого вышли несколько авторов, замеченных критикой (Хон Бильбао и др.).

Скончался 23 октября 2014 года.

Главная книга 
Наибольший интерес вызвала романная трилогия Пинильи «Зелёные долины, рыжие холмы» (2004—2005), получившая ряд национальных премий.

Произведения 
 Misterio de la pensión Florrie (1944, под псевдонимом Romo P. Girca)
 El ídolo (1957)
 Слепые муравьи/ Las ciegas hormigas (1960, Премия критики, переизд. 2010, переведен на многие языки)
 El héroe del Tonkin (1961)
 En el tiempo de los tallos verdes (1969)
 Seno (1971)
 El salto (1975)
 Recuerda, oh, recuerda (1975)
 Antonio B… «el Rojo», ciudadano de tercera (1977, переизд. 2007)
 Primeras historias de la guerra interminable (1977)
 La gran guerra de doña Toda (1978)
 Andanzas de Txiki Baskardo (1979)
 Quince años (1990)
 Huesos (1997)
 La estación de Getxo (1998)
 Зеленые долины, рыжие холмы/ Verdes valles, colinas rojas, романная трилогия:
 часть I, La tierra convulsa (октябрь 2004, Премия Страны Басков за роман)
 часть II, Los cuerpos desnudos (май 2005)
 часть III, Las cenizas del hierro (ноябрь 2005, Премия критики, Национальная премия по прозе)
 La higuera (2006)
 Solo un muerto más, детективный роман (2009)
 Новеллы/ Los cuentos (2011)
 Aquella edad inolvidable (2012)
 El cementerio vacío, детективный роман (2013)

Ссылки 
 Биография и библиография на сайте издательства Тускетс 

Писатели Испании
авторы детективной прозы